Аулин () — шведская фамилия.

Известные носители 
 Аулин, Тур (1866—1914) — шведский композитор и дирижёр.
 Аулин, Ева (род. 1950) — шведская актриса.
 Аулин, Лаура Вальборг (1860—1928) — шведская пианистка, композитор, педагог.

Составная фамилия 
 Аулин-Янссон, Йоран (род. 1961) — норвежский шахматист.

См. также 
 Аулин — торговое название лекарственного препарата Нимесулид.